

Прізвища 
 Емре Ашик (1973) — турецький футболіст.
 Омер Ашик (1986) — турецький баскетболіст, центровий.

Інше 
Ашик — коханець, кандидат на вступ до ордену Бекташі.

Примітки 

Суспільство Османської імперії